Komander ist der Familienname folgender Personen:

 Ewa Komander (* 1985), polnische Triathletin
 Gerhild Komander (* 1958), deutsche Historikerin, Autorin, Publizistin und Redakteurin